Jincheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jincheng (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Jincheng (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar